Filócoro (Philochorus, Philókhoros Φιλόχορος; Atenas, ca. 340 – 267/261 a. C.) escritor ateniense, contemporáneo de Eratóstenes, autor de obras sobre leyendas antiguas e historias de la Antigua Grecia. Es considerado el último y principal de los atidógrafos. Sus investigaciones sobre los usos y costumbres de los antiguos habitantes del Ática quedaron recopiladas en su obra Atthis, formada por diecisiete libros, que conforma una historia de Atenas desde los tiempos remotos hasta el año 262 a. C. Cayo Asinio Polión escribió un resumen de esta obra. Los libros I y II tratan de la época mítica. El V versaba sobre la Batalla de Cnidos, y el X de Demetrio Poliorcetes.

Filócoro es citado por Plutarco en sus Vidas paralelas, en concreto en la narración dedicada a Teseo.

Lo hizo matar Antígono II Gónatas.

Obra 
 Ατθίς o  ̓Ατθίδες o Ιστορίαι 
 Επιτομὴ τη̂ς ἰδίας ̓Ατθίδος
 Πρὸς τὴν Δήμωνος ̓Ατθίδα or ἡ πρὸς Δήμωνα ἀντιγραφή 
 Περὶ τω̂ν ̓Αθήνησι ἀρξάντων ἀπὸ Σωκρατίδου μέχρι ̓Απολλοδώρου. 
 Ολυμπιάδες ἐν βιβλίοις 
 Περὶ τη̂ς τετραπόλεως
 Επιγράμματα ̓Αττικά
 Ηπειρωτικά
 Δηλιακά, βιβλία 
 Περὶ τω̂ν ̓Αθήνησι ἀγω̂νων βιβλία ιζ
 Περὶ ἑορτω̂ν 
 Περὶ ἡμερω̂ν
 Περὶ θυσιω̂ν 
 Περὶ μαντικη̂ς 
 Περὶ καθαρμω̂ν
 Περὶ μυστηρίων τω̂ν ̓Αθήνησι.
 Περὶ ̓Αλκμα̂νος.
 Περὶ τω̂ν Σοφοκλέους μύθων βιβλία 
 Περὶ Εὐριπίδου
 Συναγωγὴ ἡρωί̈δων, ἤτοι Πυθαγορείων γυναικω̂ν
 Ηπρὸς Αλυτον ἐπιστολή
 Επιτομὴ τη̂ς Διονυσίου πραγματείας περὶ ἱερα̂ν
 Σαλαμι̂νος κτίσις

Bibliografía 
 Felix Jacoby: Atthis: the local chronicles of ancient Athens (Atthis: las crónicas locales de la Antigua Atenas). Oxford: The Clarendon Press, 1949. Consulta en línea.
 Felix Jacoby: Die Fragmente der griechischen Historiker (Los fragmentos de los historiadores griegos), n.º 328.
 Virgilio Costa: Filocoro di Atene. vol. I: I frammenti dell'Atthis (Edizioni TORED, Tivoli [Roma] 2007). ISBN 978-88-88617-01-5
 Phillip Harding: The story of Athens: the fragments of the local chronicles of Attika (La historia de Atenas: los fragmentos de las crónicas locales del Ática), Routledge, Londres - Nueva York, 2008. ISBN 0-415-33809-3

Notas y referencias

Enlaces externos 

  en el sitio del Proyecto Perseus.

Escritores de la Antigua Grecia
Escritores en griego antiguo
Historiadores de la Antigua Grecia
Antiguos atenienses
Escritores de la Antigüedad que trataron temas de mitología griega
Escritores de la Antigua Grecia del siglo IV a. C.
Escritores de la Antigua Grecia del siglo III a. C.
Antólogos de la Antigua Grecia
Historiadores de la Antigua Grecia del siglo IV a. C.
Historiadores de la Antigua Grecia del siglo III a. C.
Adivinos de la Antigua Grecia
Nacidos en Atenas
Fallecidos en Atenas